Virkki ist der Familienname folgender Personen:

 Nilo Virkki (1924–2005), finnischer Biologe
 Helena Virkki, finnische Politikerin